Brahms peut faire référence à :

Patronymie 

 Albert Brahms (1692-1758), agriculteur et pionnier dans la construction de digue allemand ;
 Johannes Brahms (1833-1897), compositeur allemand de musique classique (voir Liste des œuvres de Johannes Brahms) ;
 Helma Sanders-Brahms (1940-), réalisatrice allemande.

Toponymie 
 Rue Brahms, rue du  de Paris.

Littérature 
 Aimez-vous Brahms…, roman de Françoise Sagan (1959).

Cinéma 
 Aimez-vous Brahms…, film d'Anatole Litvak (1961), inspiré du roman éponyme.

Autres 
 Brahms, cratère de Mercure.
 
Homonymie de titre